

Персоналии 
Цари из рода Пирридов:
 Пирр (319/318—272 до н. э.) — царь Эпира
 Пирр II (правил 255 до н. э. — ок. 239 до н. э.)
 Пирр III (правил ок. 234 до н. э.)
Церковные деятели:
 Пирр (?—654) — патриарх Константинопольский, приверженец монофелитства.
 Пирр (Окропиридзе) (1874—1922) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Алавердский.

Персонажи мифологии:
 Неоптолем, называемый также Пирр, сын Ахилла — участник троянской войны.

Географические объекты 
 Пирр — столица штата Южная Дакота (США).
 Пирр — фантастическая планета из серии романов Гарри Гаррисона «Мир смерти».

Прочее 
 (5283) Пирр — типичный троянский астероид Юпитера.

См. также 
 Пир